Di seguito una lista di asteroidi dal numero 26001 al 27000 con data di scoperta e scopritore.

26001-26100 

|-
| 26001 -
| 
| 16 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26002 Angelayeung
| 
| 18 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26003 Amundson
| 
| 18 marzo 2001
| LONEOS
|-
| 26004 Loriying
| 
| 18 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26005 Alicezhao
| 
| 18 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26006 -
| 
| 18 marzo 2001
| Spacewatch
|-
| 26007 Lindazhou
| 
| 26 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26008 -
| 
| 29 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26009 -
| 
| 26 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26010 -
| 
| 26 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26011 Cornelius
| 
| 21 marzo 2001
| LONEOS
|-
| 26012 Sanborn
| 
| 24 marzo 2001
| LONEOS
|-
| 26013 Amandalonzo
| 
| 24 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26014 -
| 2051 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26015 -
| 2076 P-L
| 26 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26016 -
| 2633 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26017 -
| 2674 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26018 -
| 2695 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26019 -
| 2768 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26020 -
| 3094 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26021 -
| 4177 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26022 -
| 4180 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26023 -
| 4538 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26024 -
| 4543 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26025 -
| 4587 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26026 -
| 4664 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26027 Cotopaxi
| 4861 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26028 -
| 5554 P-L
| 17 ottobre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26029 -
| 5565 P-L
| 17 ottobre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26030 -
| 6004 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26031 -
| 6074 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26032 -
| 6556 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26033 -
| 6801 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26034 -
| 9611 P-L
| 17 ottobre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26035 -
| 1119 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26036 -
| 2166 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26037 -
| 2183 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26038 -
| 2290 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26039 -
| 3268 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26040 -
| 3747 T-1
| 13 maggio 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26041 -
| 4172 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26042 -
| 4242 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26043 -
| 4319 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26044 -
| 1259 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26045 -
| 1582 T-2
| 24 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26046 -
| 2104 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26047 -
| 2148 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26048 -
| 2409 T-2
| 25 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26049 -
| 3161 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26050 -
| 3167 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26051 -
| 3200 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26052 -
| 3230 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26053 -
| 4081 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26054 -
| 4231 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26055 -
| 4257 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26056 -
| 4281 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26057 Ankaios
| 4742 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26058 -
| 1061 T-3
| 17 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26059 -
| 1089 T-3
| 17 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26060 -
| 1164 T-3
| 17 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26061 -
| 2315 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26062 -
| 2466 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26063 -
| 2634 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26064 -
| 3500 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26065 -
| 3761 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26066 -
| 4031 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26067 -
| 4079 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26068 -
| 4093 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26069 -
| 4215 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26070 -
| 4240 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26071 -
| 4335 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26072 -
| 5155 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26073 -
| 5168 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26074 Carlwirtz
| 1977 TD
| 8 ottobre 1977
| H.-E. Schuster
|-
| 26075 Levitsvet
| 
| 8 agosto 1978
| N. S. Chernykh
|-
| 26076 -
| 
| 25 giugno 1979
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 26077 -
| 
| 25 giugno 1979
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 26078 -
| 
| 25 giugno 1979
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 26079 -
| 
| 25 giugno 1979
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 26080 Pablomarques
| 1980 EF
| 14 marzo 1980
| E. Bowell
|-
| 26081 -
| 
| 6 agosto 1980
| R. M. West
|-
| 26082 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 26083 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 26084 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 26085 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 26086 -
| 
| 24 ottobre 1981
| S. J. Bus
|-
| 26087 Zhuravleva
| 
| 21 ottobre 1982
| L. G. Karachkina
|-
| 26088 -
| 
| 17 agosto 1985
| E. F. Helin
|-
| 26089 -
| 
| 17 agosto 1985
| E. F. Helin
|-
| 26090 -
| 
| 1 agosto 1986
| M. Rudnyk
|-
| 26091 -
| 
| 13 settembre 1987
| H. Debehogne
|-
| 26092 Norikonoriyuki
| 1987 SF
| 16 settembre 1987
| T. Seki
|-
| 26093 -
| 
| 25 ottobre 1987
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 26094 -
| 1988 NU
| 11 luglio 1988
| E. F. Helin
|-
| 26095 -
| 1988 PU
| 10 agosto 1988
| C. Mikolajczak, R. Coker
|-
| 26096 -
| 
| 16 settembre 1988
| S. J. Bus
|-
| 26097 Kamishi
| 
| 6 novembre 1988
| T. Seki
|-
| 26098 -
| 
| 4 gennaio 1989
| R. H. McNaught
|-
| 26099 -
| 1989 WH
| 20 novembre 1989
| Y. Oshima
|-
| 26100 -
| 
| 29 agosto 1990
| H. E. Holt
|}

26101-26200 

|-
| 26101 -
| 
| 20 agosto 1990
| E. W. Elst
|-
| 26102 -
| 
| 16 agosto 1990
| E. W. Elst
|-
| 26103 -
| 
| 18 settembre 1990
| H. E. Holt
|-
| 26104 -
| 
| 11 novembre 1990
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 26105 -
| 
| 15 novembre 1990
| E. W. Elst
|-
| 26106 -
| 
| 18 novembre 1990
| E. W. Elst
|-
| 26107 -
| 
| 8 aprile 1991
| E. W. Elst
|-
| 26108 -
| 
| 6 giugno 1991
| E. W. Elst
|-
| 26109 -
| 
| 6 giugno 1991
| E. W. Elst
|-
| 26110 -
| 
| 8 luglio 1991
| H. Debehogne
|-
| 26111 -
| 1991 OV
| 18 luglio 1991
| H. E. Holt
|-
| 26112 -
| 
| 8 agosto 1991
| H. E. Holt
|-
| 26113 -
| 
| 8 agosto 1991
| H. E. Holt
|-
| 26114 -
| 1991 QG
| 31 agosto 1991
| S. Otomo
|-
| 26115 -
| 
| 15 settembre 1991
| H. E. Holt
|-
| 26116 -
| 
| 13 settembre 1991
| H. E. Holt
|-
| 26117 -
| 
| 11 settembre 1991
| H. E. Holt
|-
| 26118 -
| 1991 TH
| 1 ottobre 1991
| R. H. McNaught
|-
| 26119 Duden
| 
| 7 ottobre 1991
| F. Börngen
|-
| 26120 -
| 
| 5 novembre 1991
| A. Sugie
|-
| 26121 -
| 1992 BX
| 28 gennaio 1992
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 26122 Antonysutton
| 
| 2 febbraio 1992
| E. W. Elst
|-
| 26123 Hiroshiyoshida
| 1992 OK
| 29 luglio 1992
| T. Seki
|-
| 26124 -
| 
| 2 agosto 1992
| H. E. Holt
|-
| 26125 -
| 1992 RG
| 3 settembre 1992
| S. Otomo
|-
| 26126 -
| 
| 2 settembre 1992
| E. W. Elst
|-
| 26127 Otakasakajyo
| 
| 19 gennaio 1993
| T. Seki
|-
| 26128 -
| 
| 22 gennaio 1993
| Spacewatch
|-
| 26129 -
| 1993 DK
| 19 febbraio 1993
| T. Urata
|-
| 26130 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 26131 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 26132 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 26133 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 26134 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 26135 -
| 
| 12 aprile 1993
| H. Debehogne
|-
| 26136 -
| 
| 20 luglio 1993
| E. W. Elst
|-
| 26137 -
| 
| 16 agosto 1993
| E. W. Elst
|-
| 26138 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 26139 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 26140 -
| 
| 7 febbraio 1994
| E. W. Elst
|-
| 26141 -
| 
| 5 aprile 1994
| Spacewatch
|-
| 26142 -
| 
| 3 agosto 1994
| R. H. McNaught
|-
| 26143 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 26144 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 26145 -
| 
| 12 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 26146 -
| 
| 12 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 26147 -
| 
| 12 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 26148 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 26149 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 26150 -
| 
| 4 settembre 1994
| E. F. Helin
|-
| 26151 Irinokaigan
| 
| 2 ottobre 1994
| T. Seki
|-
| 26152 -
| 1994 UF
| 24 ottobre 1994
| R. H. McNaught
|-
| 26153 -
| 1994 UY
| 31 ottobre 1994
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 26154 -
| 
| 4 novembre 1994
| T. Kobayashi
|-
| 26155 -
| 
| 8 novembre 1994
| S. Otomo
|-
| 26156 -
| 1994 WT
| 25 novembre 1994
| T. Kobayashi
|-
| 26157 -
| 
| 25 novembre 1994
| T. Kobayashi
|-
| 26158 -
| 
| 27 novembre 1994
| T. Kobayashi
|-
| 26159 -
| 
| 28 novembre 1994
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 26160 -
| 
| 9 dicembre 1994
| T. Kobayashi
|-
| 26161 -
| 
| 27 gennaio 1995
| S. Otomo
|-
| 26162 -
| 
| 31 gennaio 1995
| Spacewatch
|-
| 26163 -
| 1995 DW
| 20 febbraio 1995
| T. Kobayashi
|-
| 26164 -
| 
| 23 marzo 1995
| Spacewatch
|-
| 26165 -
| 
| 23 marzo 1995
| Spacewatch
|-
| 26166 -
| 
| 31 agosto 1995
| Spacewatch
|-
| 26167 -
| 
| 18 settembre 1995
| T. B. Spahr
|-
| 26168 Kanaikiyotaka
| 
| 24 novembre 1995
| T. Niijima
|-
| 26169 Ishikawakiyoshi
| 1995 YY
| 21 dicembre 1995
| T. Kobayashi
|-
| 26170 Kazuhiko
| 
| 24 gennaio 1996
| T. Niijima
|-
| 26171 -
| 
| 17 gennaio 1996
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 26172 -
| 
| 18 gennaio 1996
| Spacewatch
|-
| 26173 -
| 
| 23 febbraio 1996
| T. Kobayashi
|-
| 26174 -
| 
| 15 marzo 1996
| NEAT
|-
| 26175 -
| 
| 13 marzo 1996
| Spacewatch
|-
| 26176 -
| 
| 15 aprile 1996
| AMOS
|-
| 26177 Fabiodolfi
| 
| 12 aprile 1996
| L. Tesi, A. Boattini
|-
| 26178 -
| 
| 11 aprile 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26179 -
| 
| 9 aprile 1996
| Spacewatch
|-
| 26180 -
| 
| 13 aprile 1996
| Spacewatch
|-
| 26181 -
| 
| 12 aprile 1996
| N. Danzl
|-
| 26182 -
| 
| 17 aprile 1996
| E. W. Elst
|-
| 26183 Henrigodard
| 
| 17 aprile 1996
| E. W. Elst
|-
| 26184 -
| 
| 20 aprile 1996
| E. W. Elst
|-
| 26185 -
| 1996 NG
| 14 luglio 1996
| NEAT
|-
| 26186 -
| 
| 20 settembre 1996
| Spacewatch
|-
| 26187 -
| 
| 12 dicembre 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26188 Zengqingcun
| 
| 22 dicembre 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26189 -
| 
| 10 gennaio 1997
| T. Kobayashi
|-
| 26190 -
| 
| 30 gennaio 1997
| T. Kobayashi
|-
| 26191 -
| 
| 3 febbraio 1997
| T. Kobayashi
|-
| 26192 -
| 
| 6 febbraio 1997
| Spacewatch
|-
| 26193 -
| 
| 12 febbraio 1997
| T. Kobayashi
|-
| 26194 Chasolivier
| 
| 10 febbraio 1997
| Spacewatch
|-
| 26195 Černohlávek
| 1997 EN
| 1 marzo 1997
| P. Pravec
|-
| 26196 -
| 
| 9 marzo 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26197 Bormio
| 
| 31 marzo 1997
| F. Manca, P. Sicoli
|-
| 26198 -
| 
| 3 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 26199 Aileenperry
| 
| 3 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 26200 Van Doren
| 
| 3 aprile 1997
| LINEAR
|}

26201-26300 

|-
| 26201 Sayonisaha
| 
| 6 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 26202 -
| 
| 9 aprile 1997
| E. W. Elst
|-
| 26203 -
| 1997 KS
| 31 maggio 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26204 -
| 
| 5 giugno 1997
| Spacewatch
|-
| 26205 Kuratowski
| 
| 11 giugno 1997
| P. G. Comba
|-
| 26206 -
| 
| 11 agosto 1997
| P. Antonini
|-
| 26207 -
| 1997 QU
| 25 agosto 1997
| K. A. Williams
|-
| 26208 -
| 
| 28 agosto 1997
| A. Sugie
|-
| 26209 -
| 
| 2 settembre 1997
| NEAT
|-
| 26210 Lingas
| 
| 6 settembre 1997
| Pises
|-
| 26211 -
| 
| 13 settembre 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26212 -
| 
| 11 ottobre 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26213 -
| 
| 25 ottobre 1997
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 26214 Kalinga
| 
| 30 ottobre 1997
| P. Pravec
|-
| 26215 -
| 
| 4 novembre 1997
| A. Sugie
|-
| 26216 -
| 
| 6 novembre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 26217 -
| 
| 23 novembre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 26218 -
| 
| 24 novembre 1997
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 26219 -
| 
| 30 novembre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 26220 -
| 
| 29 novembre 1997
| LINEAR
|-
| 26221 -
| 
| 29 novembre 1997
| LINEAR
|-
| 26222 -
| 
| 29 novembre 1997
| LINEAR
|-
| 26223 Enari
| 
| 3 dicembre 1997
| N. Sato
|-
| 26224 -
| 
| 3 dicembre 1997
| N. Sato
|-
| 26225 -
| 
| 24 dicembre 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26226 -
| 
| 4 aprile 1998
| F. B. Zoltowski
|-
| 26227 -
| 
| 23 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 26228 -
| 
| 20 luglio 1998
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26229 -
| 
| 28 luglio 1998
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26230 -
| 
| 19 agosto 1998
| P. Pravec
|-
| 26231 -
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26232 Antink
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26233 Jimbraun
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26234 Leslibrinson
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26235 Annemaduggan
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26236 -
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26237 -
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26238 Elduval
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26239 -
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26240 Leigheriks
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26241 -
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26242 -
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26243 Sallyfenska
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26244 -
| 
| 19 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26245 -
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26246 Mikelake
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26247 Doleonardi
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26248 Longenecker
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26249 -
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26250 Shaneludwig
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26251 Kiranmanne
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26252 Chase
| 
| 27 agosto 1998
| LONEOS
|-
| 26253 -
| 
| 29 agosto 1998
| Višnjan Observatory
|-
| 26254 -
| 
| 30 agosto 1998
| Spacewatch
|-
| 26255 Carmarques
| 
| 24 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26256 -
| 
| 24 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26257 -
| 
| 24 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26258 -
| 
| 24 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26259 Marzigliano
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 26260 -
| 
| 14 settembre 1998
| CSS
|-
| 26261 Tinafreeman
| 
| 14 settembre 1998
| LONEOS
|-
| 26262 -
| 
| 14 settembre 1998
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26263 -
| 
| 14 settembre 1998
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26264 McIntyre
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26265 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26266 Andrewmerrill
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26267 Nickmorgan
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26268 Nardi
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26269 Marciaprill
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26270 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26271 Lindapuster
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26272 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26273 Kateschafer
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26274 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26275 Jefsoulier
| 
| 16 settembre 1998
| ODAS
|-
| 26276 Natrees
| 
| 20 settembre 1998
| P. G. Comba
|-
| 26277 Ianrees
| 
| 20 settembre 1998
| P. G. Comba
|-
| 26278 -
| 
| 20 settembre 1998
| Spacewatch
|-
| 26279 -
| 
| 21 settembre 1998
| Spacewatch
|-
| 26280 -
| 
| 20 settembre 1998
| F. B. Zoltowski
|-
| 26281 -
| 
| 25 settembre 1998
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26282 Noahbrosch
| 
| 16 settembre 1998
| LONEOS
|-
| 26283 Oswalt
| 
| 17 settembre 1998
| LONEOS
|-
| 26284 Johnspahn
| 
| 17 settembre 1998
| LONEOS
|-
| 26285 Lindaspahn
| 
| 17 settembre 1998
| LONEOS
|-
| 26286 -
| 
| 20 settembre 1998
| E. W. Elst
|-
| 26287 -
| 
| 20 settembre 1998
| E. W. Elst
|-
| 26288 -
| 
| 21 settembre 1998
| E. W. Elst
|-
| 26289 -
| 
| 21 settembre 1998
| E. W. Elst
|-
| 26290 -
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26291 Terristaples
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26292 -
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26293 Van Muyden
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26294 -
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26295 Vilardi
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26296 -
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26297 -
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26298 Dunweathers
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26299 -
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26300 Herbweiss
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|}

26301-26400 

|-
| 26301 Hellawillis
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26302 Zimolzak
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26303 -
| 
| 18 settembre 1998
| E. W. Elst
|-
| 26304 -
| 
| 20 settembre 1998
| E. W. Elst
|-
| 26305 -
| 
| 20 settembre 1998
| E. W. Elst
|-
| 26306 -
| 
| 20 settembre 1998
| E. W. Elst
|-
| 26307 Friedafein
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 26308 -
| 
| 16 settembre 1998
| N. Danzl
|-
| 26309 -
| 1998 TG
| 10 ottobre 1998
| T. Kobayashi
|-
| 26310 -
| 
| 14 ottobre 1998
| Spacewatch
|-
| 26311 -
| 
| 14 ottobre 1998
| ODAS
|-
| 26312 Ciardi
| 
| 14 ottobre 1998
| LONEOS
|-
| 26313 Lorilombardi
| 
| 14 ottobre 1998
| LONEOS
|-
| 26314 Škvorecký
| 
| 16 ottobre 1998
| J. Tichá, M. Tichý
|-
| 26315 -
| 
| 21 ottobre 1998
| K. Korlević
|-
| 26316 -
| 
| 22 ottobre 1998
| J. Broughton
|-
| 26317 -
| 
| 27 ottobre 1998
| CSS
|-
| 26318 -
| 
| 28 ottobre 1998
| K. Korlević
|-
| 26319 Miyauchi
| 
| 26 ottobre 1998
| T. Okuni
|-
| 26320 -
| 
| 18 ottobre 1998
| E. W. Elst
|-
| 26321 -
| 
| 11 novembre 1998
| S. Sposetti
|-
| 26322 -
| 
| 12 novembre 1998
| T. Kobayashi
|-
| 26323 Wuqijin
| 
| 10 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 26324 -
| 
| 10 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 26325 -
| 
| 10 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 26326 -
| 
| 14 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 26327 -
| 
| 10 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 26328 Litomyšl
| 1998 WQ
| 18 novembre 1998
| M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 26329 -
| 
| 16 novembre 1998
| CSS
|-
| 26330 -
| 
| 20 novembre 1998
| T. Kagawa
|-
| 26331 Kondamuri
| 
| 21 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 26332 Alyssehrlich
| 
| 21 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 26333 Joachim
| 
| 21 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 26334 Melimcdowell
| 
| 21 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 26335 -
| 
| 21 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 26336 Mikemcdowell
| 
| 21 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 26337 Matthewagam
| 
| 21 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 26338 -
| 
| 19 novembre 1998
| Spacewatch
|-
| 26339 -
| 
| 9 dicembre 1998
| T. Kobayashi
|-
| 26340 Evamarková
| 
| 13 dicembre 1998
| J. Tichá, M. Tichý
|-
| 26341 -
| 
| 9 dicembre 1998
| K. Korlević
|-
| 26342 -
| 
| 14 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 26343 -
| 
| 14 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 26344 -
| 
| 15 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 26345 Gedankien
| 
| 15 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 26346 -
| 
| 15 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 26347 -
| 
| 15 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 26348 -
| 
| 15 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 26349 -
| 
| 15 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 26350 -
| 
| 15 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 26351 -
| 
| 15 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 26352 -
| 
| 15 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 26353 -
| 1998 YP
| 16 dicembre 1998
| T. Kobayashi
|-
| 26354 -
| 
| 16 dicembre 1998
| F. B. Zoltowski
|-
| 26355 Grueber
| 
| 23 dicembre 1998
| E. Meyer
|-
| 26356 Aventini
| 
| 26 dicembre 1998
| L. Tesi, A. Boattini
|-
| 26357 Laguerre
| 
| 27 dicembre 1998
| P. G. Comba
|-
| 26358 -
| 
| 26 dicembre 1998
| T. Kobayashi
|-
| 26359 -
| 
| 27 dicembre 1998
| T. Kobayashi
|-
| 26360 -
| 
| 17 dicembre 1998
| Spacewatch
|-
| 26361 -
| 
| 10 gennaio 1999
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 26362 -
| 
| 7 gennaio 1999
| LINEAR
|-
| 26363 -
| 
| 8 gennaio 1999
| LINEAR
|-
| 26364 -
| 
| 13 gennaio 1999
| T. Kobayashi
|-
| 26365 -
| 
| 14 gennaio 1999
| K. Korlević
|-
| 26366 -
| 
| 14 gennaio 1999
| K. Korlević
|-
| 26367 -
| 
| 2 febbraio 1999
| A. Sugie
|-
| 26368 Alghunaim
| 
| 10 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 26369 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 26370 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 26371 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 26372 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 26373 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 26374 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 26375 -
| 
| 20 febbraio 1999
| C. A. Trujillo, J. X. Luu
|-
| 26376 Roborosa
| 
| 11 marzo 1999
| P. Pravec
|-
| 26377 -
| 
| 16 marzo 1999
| Spacewatch
|-
| 26378 -
| 
| 6 aprile 1999
| LINEAR
|-
| 26379 -
| 
| 20 aprile 1999
| LINEAR
|-
| 26380 -
| 
| 12 maggio 1999
| LINEAR
|-
| 26381 -
| 
| 18 maggio 1999
| LINEAR
|-
| 26382 Charlieduke
| 
| 8 giugno 1999
| LONEOS
|-
| 26383 -
| 
| 20 giugno 1999
| CSS
|-
| 26384 -
| 
| 31 agosto 1999
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26385 -
| 
| 7 settembre 1999
| LINEAR
|-
| 26386 Adelinacozma
| 
| 9 settembre 1999
| LINEAR
|-
| 26387 -
| 
| 2 ottobre 1999
| C. W. Juels
|-
| 26388 -
| 
| 3 ottobre 1999
| LINEAR
|-
| 26389 Poojarambhia
| 
| 7 ottobre 1999
| LINEAR
|-
| 26390 Rušin
| 
| 19 ottobre 1999
| P. Kušnirák
|-
| 26391 -
| 
| 8 novembre 1999
| K. Korlević
|-
| 26392 -
| 
| 9 novembre 1999
| T. Kobayashi
|-
| 26393 Scaffa
| 
| 3 novembre 1999
| LINEAR
|-
| 26394 Kandola
| 
| 3 novembre 1999
| LINEAR
|-
| 26395 Megkurohara
| 
| 14 novembre 1999
| LINEAR
|-
| 26396 Chengjingjie
| 
| 14 novembre 1999
| LINEAR
|-
| 26397 Carolynsinow
| 
| 15 novembre 1999
| LINEAR
|-
| 26398 -
| 
| 15 novembre 1999
| LINEAR
|-
| 26399 Rileyennis
| 
| 15 novembre 1999
| LINEAR
|-
| 26400 Roshanpalli
| 
| 15 novembre 1999
| LINEAR
|}

26401-26500 

|-
| 26401 Sobotište
| 1999 WX
| 19 novembre 1999
| P. Kušnirák
|-
| 26402 -
| 
| 28 novembre 1999
| T. Kobayashi
|-
| 26403 -
| 
| 30 novembre 1999
| LINEAR
|-
| 26404 -
| 
| 2 dicembre 1999
| T. Kobayashi
|-
| 26405 -
| 
| 5 dicembre 1999
| K. Korlević
|-
| 26406 -
| 
| 5 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26407 -
| 
| 6 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26408 -
| 
| 6 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26409 -
| 
| 6 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26410 -
| 
| 6 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26411 Jocorbferg
| 
| 6 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26412 Charlesyu
| 
| 7 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26413 -
| 
| 7 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26414 Amychyao
| 
| 7 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26415 -
| 
| 7 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26416 -
| 
| 7 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26417 Michaelgord
| 
| 7 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26418 -
| 
| 7 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26419 -
| 
| 7 dicembre 1999
| T. Kobayashi
|-
| 26420 -
| 
| 7 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26421 -
| 
| 11 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26422 Marekbuchman
| 
| 12 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26423 -
| 
| 2 dicembre 1999
| Spacewatch
|-
| 26424 Jacquelihung
| 
| 7 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26425 Linchichieh
| 
| 8 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26426 Koechl
| 
| 8 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26427 -
| 
| 8 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26428 -
| 
| 10 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26429 Andiwagner
| 
| 10 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26430 Thomwilkason
| 
| 10 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26431 -
| 
| 12 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26432 -
| 
| 12 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26433 Michaelyurko
| 
| 14 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 26434 -
| 
| 13 dicembre 1999
| Spacewatch
|-
| 26435 Juliebrisset
| 
| 13 dicembre 1999
| LONEOS
|-
| 26436 -
| 
| 28 dicembre 1999
| G. Hug, G. Bell
|-
| 26437 -
| 
| 27 dicembre 1999
| Spacewatch
|-
| 26438 Durling
| 
| 30 dicembre 1999
| LONEOS
|-
| 26439 -
| 
| 2 gennaio 2000
| K. Korlević
|-
| 26440 -
| 
| 3 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26441 Nanayakkara
| 
| 3 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26442 Matfernandez
| 
| 3 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26443 -
| 
| 5 gennaio 2000
| C. W. Juels
|-
| 26444 -
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26445 -
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26446 -
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26447 Akrishnan
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26448 Tongjili
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26449 -
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26450 Tanyapetach
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26451 Khweis
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26452 -
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26453 -
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26454 -
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26455 Priyamshah
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26456 -
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26457 Naomishah
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26458 Choihyuna
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26459 Shinsubin
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26460 -
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26461 -
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26462 Albertcui
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26463 -
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26464 -
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26465 -
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26466 Zarrin
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26467 Jamespopper
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26468 Ianchan
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26469 -
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26470 -
| 
| 8 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26471 Tracybecker
| 
| 8 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26472 -
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26473 -
| 
| 7 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26474 Davidsimon
| 
| 7 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26475 Krisztisugar
| 
| 7 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26476 -
| 
| 7 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26477 -
| 
| 8 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26478 Cristianrosu
| 
| 8 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26479 -
| 
| 8 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26480 -
| 
| 8 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26481 -
| 
| 9 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26482 -
| 
| 10 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26483 -
| 
| 10 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26484 -
| 
| 7 gennaio 2000
| Spacewatch
|-
| 26485 Edwinpost
| 
| 4 gennaio 2000
| LONEOS
|-
| 26486 -
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26487 -
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26488 Beiser
| 
| 7 gennaio 2000
| LONEOS
|-
| 26489 -
| 
| 7 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26490 -
| 
| 10 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26491 -
| 
| 27 gennaio 2000
| T. Kobayashi
|-
| 26492 -
| 
| 28 gennaio 2000
| Spacewatch
|-
| 26493 Paulsucala
| 
| 30 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 26494 -
| 
| 26 gennaio 2000
| K. Korlević
|-
| 26495 Eichorn
| 
| 30 gennaio 2000
| CSS
|-
| 26496 -
| 
| 4 febbraio 2000
| K. Korlević
|-
| 26497 -
| 
| 3 febbraio 2000
| A. Boattini, G. Forti
|-
| 26498 Dinotina
| 
| 4 febbraio 2000
| A. Boattini, L. Tesi
|-
| 26499 Robertazabotti
| 
| 4 febbraio 2000
| A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 26500 Toshiohino
| 
| 2 febbraio 2000
| T. Kobayashi
|}

26501-26600 

|-
| 26501 Sachiko
| 
| 2 febbraio 2000
| T. Kobayashi
|-
| 26502 Traviscole
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26503 Avicramer
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26504 Brandonli
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26505 Olextokarev
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26506 -
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26507 Mikelin
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26508 Jimmylin
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26509 -
| 
| 5 febbraio 2000
| K. Korlević
|-
| 26510 -
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26511 -
| 
| 3 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26512 -
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26513 Newberry
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26514 -
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26515 -
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26516 -
| 
| 4 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26517 -
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26518 Bhuiyan
| 
| 4 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26519 -
| 
| 7 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26520 -
| 
| 6 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26521 -
| 
| 10 febbraio 2000
| K. Korlević
|-
| 26522 Juliapoje
| 
| 4 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26523 -
| 
| 4 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26524 -
| 
| 4 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26525 -
| 
| 4 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26526 Jookayhyun
| 
| 4 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26527 Leasure
| 
| 4 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26528 Genniferubin
| 
| 6 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26529 -
| 
| 8 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26530 Lucferreira
| 
| 6 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26531 -
| 
| 10 febbraio 2000
| Spacewatch
|-
| 26532 Eduardoboff
| 
| 6 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26533 Aldering
| 
| 5 febbraio 2000
| CSS
|-
| 26534 -
| 2000 DA
| 16 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26535 -
| 
| 27 febbraio 2000
| T. Kobayashi
|-
| 26536 -
| 
| 27 febbraio 2000
| K. Korlević, M. Jurić
|-
| 26537 Shyamalbuch
| 
| 28 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26538 -
| 
| 29 febbraio 2000
| T. Kobayashi
|-
| 26539 -
| 
| 26 febbraio 2000
| Spacewatch
|-
| 26540 -
| 
| 28 febbraio 2000
| Spacewatch
|-
| 26541 Garyross
| 
| 27 febbraio 2000
| CSS
|-
| 26542 -
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26543 -
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26544 Ajjarapu
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26545 Meganperkins
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26546 Arulmani
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26547 -
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26548 Joykutty
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26549 Tankanran
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26550 -
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26551 Shenliangbo
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26552 -
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26553 -
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26554 -
| 
| 28 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26555 -
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26556 -
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26557 Aakritijain
| 
| 28 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 26558 -
| 
| 4 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26559 Chengcheng
| 
| 5 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26560 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26561 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26562 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26563 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26564 -
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26565 -
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26566 -
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26567 -
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26568 -
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26569 -
| 
| 5 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26570 -
| 
| 5 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26571 -
| 
| 7 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26572 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26573 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26574 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26575 Andreapugh
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26576 -
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26577 -
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26578 Cellinekim
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26579 -
| 
| 10 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26580 -
| 
| 12 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26581 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26582 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26583 -
| 
| 8 marzo 2000
| NEAT
|-
| 26584 -
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26585 -
| 
| 10 marzo 2000
| Spacewatch
|-
| 26586 Harshaw
| 
| 10 marzo 2000
| CSS
|-
| 26587 Arthurstorbo
| 
| 11 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 26588 Sharonstorbo
| 
| 11 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 26589 -
| 
| 11 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26590 -
| 
| 12 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26591 Robertreeves
| 
| 2 marzo 2000
| CSS
|-
| 26592 Maryrenfro
| 
| 3 marzo 2000
| CSS
|-
| 26593 Perrypat
| 
| 3 marzo 2000
| CSS
|-
| 26594 -
| 
| 5 marzo 2000
| NEAT
|-
| 26595 -
| 
| 6 marzo 2000
| NEAT
|-
| 26596 -
| 
| 5 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26597 -
| 
| 5 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26598 -
| 
| 5 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26599 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26600 -
| 
| 5 marzo 2000
| LINEAR
|}

26601-26700 

|-
| 26601 -
| 
| 26 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26602 -
| 
| 28 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26603 -
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26604 Ensign
| 
| 27 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 26605 Hanley
| 
| 27 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 26606 -
| 
| 28 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26607 -
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26608 -
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26609 -
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26610 -
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26611 Madzlandon
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 26612 Sunsetastro
| 
| 30 marzo 2000
| CSS
|-
| 26613 -
| 
| 3 aprile 2000
| J. Broughton
|-
| 26614 -
| 
| 5 aprile 2000
| C. W. Juels
|-
| 26615 -
| 
| 4 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26616 -
| 
| 4 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26617 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26618 Yixinli
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26619 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26620 Yihuali
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26621 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26622 Maxwimberley
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26623 -
| 
| 8 aprile 2000
| Farpoint
|-
| 26624 -
| 
| 4 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26625 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26626 -
| 
| 6 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26627 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26628 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26629 Zahller
| 
| 12 aprile 2000
| C. B. Luginbuhl
|-
| 26630 -
| 
| 12 aprile 2000
| NEAT
|-
| 26631 -
| 
| 12 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26632 -
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26633 -
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26634 Balasubramanian
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26635 -
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26636 Ericabroman
| 
| 24 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 26637 -
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26638 -
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 26639 Murgaš
| 
| 5 maggio 2000
| P. Kušnirák
|-
| 26640 Bahýľ
| 
| 9 maggio 2000
| P. Kušnirák
|-
| 26641 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 26642 Schlenoff
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 26643 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 26644 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 26645 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 26646 -
| 
| 31 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 26647 -
| 2000 LT
| 2 giugno 2000
| J. Broughton
|-
| 26648 -
| 
| 5 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 26649 -
| 
| 30 giugno 2000
| NEAT
|-
| 26650 -
| 
| 31 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 26651 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 26652 Klinglesmith
| 
| 20 agosto 2000
| LONEOS
|-
| 26653 Amymeyer
| 
| 4 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 26654 Ericjohnson
| 
| 5 settembre 2000
| LONEOS
|-
| 26655 -
| 
| 24 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 26656 Samarenae
| 
| 27 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 26657 -
| 
| 27 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 26658 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 26659 Skirda
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 26660 Samahalpern
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 26661 Kempelen
| 
| 27 novembre 2000
| P. Kušnirák
|-
| 26662 -
| 
| 29 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 26663 -
| 
| 15 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 26664 Jongwon
| 
| 20 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 26665 Sidjena
| 
| 30 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 26666 Justinto
| 
| 30 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 26667 Sherwinwu
| 
| 3 gennaio 2001
| LINEAR
|-
| 26668 Tonyho
| 
| 19 gennaio 2001
| LINEAR
|-
| 26669 -
| 
| 19 gennaio 2001
| LINEAR
|-
| 26670 -
| 
| 30 gennaio 2001
| LINEAR
|-
| 26671 Williamlopes
| 
| 19 febbraio 2001
| LINEAR
|-
| 26672 Ericabrooke
| 
| 19 febbraio 2001
| LINEAR
|-
| 26673 -
| 
| 20 febbraio 2001
| NEAT
|-
| 26674 -
| 
| 17 febbraio 2001
| LINEAR
|-
| 26675 -
| 2001 EZ
| 1 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26676 -
| 
| 2 marzo 2001
| NEAT
|-
| 26677 -
| 
| 15 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26678 Garner
| 
| 15 marzo 2001
| LONEOS
|-
| 26679 Thomassilver
| 
| 18 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26680 Wangchristi
| 
| 18 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26681 Niezgay
| 
| 18 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26682 Evanfletcher
| 
| 19 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26683 Jamesmccarthy
| 
| 21 marzo 2001
| LONEOS
|-
| 26684 -
| 
| 18 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26685 Khojandi
| 
| 18 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26686 Ellenprice
| 
| 18 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26687 -
| 
| 18 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26688 Wangenevieve
| 
| 19 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26689 Smorrison
| 
| 23 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26690 -
| 
| 19 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26691 Lareegardner
| 
| 19 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26692 -
| 
| 21 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26693 Katharinecorbin
| 
| 21 marzo 2001
| LONEOS
|-
| 26694 Wenxili
| 
| 16 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26695 -
| 
| 18 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26696 Gechenzhang
| 
| 18 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26697 -
| 
| 29 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26698 Maryschroeder
| 
| 31 marzo 2001
| LONEOS
|-
| 26699 Masoncole
| 
| 30 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26700 -
| 
| 20 marzo 2001
| NEAT
|}

26701-26800 

|-
| 26701 -
| 
| 20 marzo 2001
| NEAT
|-
| 26702 Naber
| 
| 23 marzo 2001
| LONEOS
|-
| 26703 Price
| 
| 23 marzo 2001
| LONEOS
|-
| 26704 -
| 
| 23 marzo 2001
| Spacewatch
|-
| 26705 -
| 
| 24 marzo 2001
| LONEOS
|-
| 26706 -
| 
| 26 marzo 2001
| Spacewatch
|-
| 26707 Navrazhnykh
| 
| 26 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26708 -
| 
| 27 marzo 2001
| NEAT
|-
| 26709 -
| 
| 28 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26710 -
| 
| 28 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26711 Rebekahbau
| 
| 24 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 26712 Stewart
| 
| 20 marzo 2001
| LONEOS
|-
| 26713 Iusukyin
| 2001 GR
| 13 aprile 2001
| W. K. Y. Yeung
|-
| 26714 -
| 
| 13 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26715 South Dakota
| 2001 HJ
| 16 aprile 2001
| R. Dyvig
|-
| 26716 -
| 
| 18 aprile 2001
| J. Broughton
|-
| 26717 Jasonye
| 
| 18 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26718 -
| 
| 18 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26719 -
| 
| 18 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26720 Yangxinyan
| 
| 18 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26721 -
| 
| 18 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26722 -
| 
| 21 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26723 -
| 
| 18 aprile 2001
| Spacewatch
|-
| 26724 -
| 
| 16 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26725 -
| 
| 16 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26726 -
| 
| 16 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26727 Wujunjun
| 
| 16 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26728 Luwenqi
| 
| 16 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26729 -
| 
| 18 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26730 -
| 
| 18 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26731 -
| 
| 23 aprile 2001
| J. Broughton
|-
| 26732 Damianpeach
| 
| 22 aprile 2001
| W. K. Y. Yeung
|-
| 26733 Nanavisitor
| 
| 22 aprile 2001
| W. K. Y. Yeung
|-
| 26734 Terryfarrell
| 
| 23 aprile 2001
| W. K. Y. Yeung
|-
| 26735 -
| 
| 27 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26736 Rojeski
| 
| 27 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26737 Adambradley
| 
| 27 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26738 Lishizhen
| 
| 28 aprile 2001
| W. K. Y. Yeung
|-
| 26739 Hemaeberhart
| 
| 23 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26740 Camacho
| 
| 27 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26741 -
| 
| 29 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26742 -
| 
| 29 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26743 Laichinglung
| 
| 30 aprile 2001
| W. K. Y. Yeung
|-
| 26744 Marthahaynes
| 
| 16 aprile 2001
| LONEOS
|-
| 26745 Szeglin
| 
| 17 aprile 2001
| LONEOS
|-
| 26746 -
| 
| 18 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26747 -
| 
| 18 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26748 Targovnik
| 
| 23 aprile 2001
| LONEOS
|-
| 26749 -
| 
| 23 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26750 -
| 
| 24 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26751 -
| 
| 27 aprile 2001
| NEAT
|-
| 26752 -
| 
| 30 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26753 -
| 
| 24 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 26754 -
| 
| 15 maggio 2001
| NEAT
|-
| 26755 -
| 
| 17 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 26756 -
| 
| 18 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 26757 Bastei
| 
| 20 maggio 2001
| Drebach
|-
| 26758 -
| 
| 22 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 26759 -
| 
| 17 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 26760 -
| 
| 23 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 26761 Stromboli
| 2033 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26762 -
| 2564 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26763 Peirithoos
| 2706 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26764 -
| 2800 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26765 -
| 3038 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26766 -
| 3052 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26767 -
| 4084 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26768 -
| 4608 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26769 -
| 4658 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26770 -
| 4734 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26771 -
| 4846 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26772 -
| 6033 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26773 -
| 3254 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26774 -
| 4189 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26775 -
| 4205 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26776 -
| 4236 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26777 -
| 1225 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26778 -
| 1354 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26779 -
| 2191 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26780 -
| 2313 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26781 -
| 3182 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26782 -
| 4174 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26783 -
| 1085 T-3
| 17 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26784 -
| 2103 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26785 -
| 2496 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26786 -
| 3382 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26787 -
| 4265 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26788 -
| 4321 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26789 -
| 5092 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26790 -
| 5235 T-3
| 17 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26791 -
| 5282 T-3
| 17 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26792 -
| 1975 LY
| 8 giugno 1975
| M. R. Cesco
|-
| 26793 Bolshoi
| 
| 13 gennaio 1977
| N. S. Chernykh
|-
| 26794 Yukioniimi
| 
| 18 febbraio 1977
| H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 26795 Basilashvili
| 
| 26 settembre 1978
| L. V. Zhuravleva
|-
| 26796 -
| 
| 7 novembre 1978
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 26797 -
| 
| 7 novembre 1978
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 26798 -
| 
| 22 agosto 1979
| C.-I. Lagerkvist
|-
| 26799 -
| 1979 XL
| 15 dicembre 1979
| H. Debehogne, E. R. Netto
|-
| 26800 Gualtierotrucco 
| 
| 6 marzo 1981
| H. Debehogne, G. DeSanctis
|}

26801-26900 

|-
| 26801 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 26802 -
| 
| 7 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 26803 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 26804 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 26805 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 26806 Kushiike
| 
| 22 maggio 1982
| H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 26807 -
| 
| 14 settembre 1982
| A. Mrkos
|-
| 26808 -
| 
| 14 novembre 1982
| H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 26809 -
| 1984 QU
| 24 agosto 1984
| Oak Ridge Observatory
|-
| 26810 -
| 
| 14 febbraio 1985
| H. Debehogne
|-
| 26811 Hiesinger
| 1985 QP
| 22 agosto 1985
| E. Bowell
|-
| 26812 -
| 
| 4 settembre 1985
| H. Debehogne
|-
| 26813 -
| 
| 7 settembre 1985
| H. Debehogne
|-
| 26814 -
| 1986 GZ
| 9 aprile 1986
| Spacewatch
|-
| 26815 -
| 
| 27 agosto 1986
| H. Debehogne
|-
| 26816 -
| 1986 TS
| 4 ottobre 1986
| P. Jensen
|-
| 26817 -
| 1987 QB
| 25 agosto 1987
| S. Singer-Brewster
|-
| 26818 -
| 1987 QM
| 25 agosto 1987
| S. Singer-Brewster
|-
| 26819 -
| 
| 23 agosto 1987
| E. F. Helin
|-
| 26820 -
| 
| 20 settembre 1987
| E. W. Elst
|-
| 26821 Baehr
| 
| 17 marzo 1988
| F. Börngen
|-
| 26822 -
| 
| 14 settembre 1988
| S. J. Bus
|-
| 26823 -
| 
| 16 settembre 1988
| S. J. Bus
|-
| 26824 -
| 
| 13 ottobre 1988
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 26825 -
| 
| 26 settembre 1989
| J. M. Baur, K. Birkle
|-
| 26826 -
| 
| 7 ottobre 1989
| E. W. Elst
|-
| 26827 -
| 
| 30 ottobre 1989
| S. J. Bus
|-
| 26828 -
| 
| 29 novembre 1989
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 26829 Sakaihoikuen
| 
| 30 novembre 1989
| Y. Kushida, M. Inoue
|-
| 26830 -
| 1990 BB
| 17 gennaio 1990
| K. Suzuki, T. Urata
|-
| 26831 -
| 
| 27 luglio 1990
| H. E. Holt
|-
| 26832 -
| 
| 20 agosto 1990
| E. W. Elst
|-
| 26833 -
| 1990 RE
| 14 settembre 1990
| H. E. Holt
|-
| 26834 -
| 
| 14 settembre 1990
| H. E. Holt
|-
| 26835 -
| 
| 23 settembre 1990
| H. Debehogne
|-
| 26836 -
| 
| 6 agosto 1991
| E. W. Elst
|-
| 26837 Yoshitakaokazaki
| 
| 7 settembre 1991
| T. Seki
|-
| 26838 -
| 
| 11 settembre 1991
| H. E. Holt
|-
| 26839 -
| 
| 12 settembre 1991
| H. E. Holt
|-
| 26840 -
| 
| 4 settembre 1991
| E. W. Elst
|-
| 26841 -
| 
| 10 ottobre 1991
| J. Alu
|-
| 26842 Hefele
| 
| 2 ottobre 1991
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 26843 -
| 
| 28 ottobre 1991
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 26844 -
| 
| 12 novembre 1991
| S. Otomo
|-
| 26845 -
| 1992 AG
| 1 gennaio 1992
| T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| 26846 -
| 
| 2 febbraio 1992
| E. W. Elst
|-
| 26847 -
| 1992 DG
| 25 febbraio 1992
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 26848 -
| 
| 29 febbraio 1992
| UESAC
|-
| 26849 De Paepe
| 
| 23 aprile 1992
| E. W. Elst
|-
| 26850 -
| 1992 JL
| 1 maggio 1992
| K. J. Lawrence, P. Rose
|-
| 26851 Sarapul
| 
| 30 luglio 1992
| E. W. Elst
|-
| 26852 -
| 
| 19 ottobre 1992
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 26853 -
| 
| 20 ottobre 1992
| H. E. Holt
|-
| 26854 -
| 1992 WB
| 16 novembre 1992
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 26855 -
| 
| 17 novembre 1992
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 26856 -
| 
| 23 gennaio 1993
| E. W. Elst
|-
| 26857 Veracruz
| 
| 19 febbraio 1993
| E. W. Elst
|-
| 26858 Misterrogers
| 1993 FR
| 21 marzo 1993
| E. F. Helin
|-
| 26859 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 26860 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 26861 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 26862 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 26863 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 26864 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 26865 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 26866 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 26867 -
| 
| 12 aprile 1993
| H. Debehogne
|-
| 26868 -
| 
| 12 settembre 1993
| PCAS
|-
| 26869 -
| 
| 17 settembre 1993
| E. W. Elst
|-
| 26870 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 26871 Tanezrouft
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 26872 -
| 1993 YR
| 18 dicembre 1993
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 26873 -
| 
| 7 gennaio 1994
| Spacewatch
|-
| 26874 -
| 
| 8 gennaio 1994
| Spacewatch
|-
| 26875 -
| 
| 8 gennaio 1994
| Spacewatch
|-
| 26876 -
| 
| 8 febbraio 1994
| E. W. Elst
|-
| 26877 -
| 
| 9 marzo 1994
| E. W. Elst
|-
| 26878 -
| 
| 9 marzo 1994
| E. W. Elst
|-
| 26879 Haines
| 
| 9 luglio 1994
| C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 26880 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 26881 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 26882 -
| 
| 12 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 26883 Marcelproust
| 
| 12 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 26884 -
| 
| 5 settembre 1994
| Spacewatch
|-
| 26885 -
| 
| 3 settembre 1994
| E. F. Helin
|-
| 26886 -
| 
| 2 ottobre 1994
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 26887 Tokyogiants
| 
| 14 ottobre 1994
| I. Sato, H. Araki
|-
| 26888 -
| 1994 XH
| 3 dicembre 1994
| T. Kobayashi
|-
| 26889 -
| 
| 23 gennaio 1995
| T. Kobayashi
|-
| 26890 -
| 
| 27 gennaio 1995
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 26891 Johnbutler
| 
| 7 febbraio 1995
| D. J. Asher
|-
| 26892 -
| 
| 23 marzo 1995
| Spacewatch
|-
| 26893 -
| 
| 27 marzo 1995
| Spacewatch
|-
| 26894 -
| 
| 29 maggio 1995
| A. Vagnozzi
|-
| 26895 -
| 1995 MC
| 23 giugno 1995
| G. J. Garradd
|-
| 26896 Josefhudec
| 1995 OY
| 29 luglio 1995
| P. Pravec
|-
| 26897 Červená
| 1995 PJ
| 5 agosto 1995
| L. Šarounová
|-
| 26898 -
| 
| 26 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 26899 -
| 
| 20 ottobre 1995
| T. Kobayashi
|-
| 26900 -
| 
| 23 novembre 1995
| Farra d'Isonzo
|}

26901-27000 

|-
| 26901 -
| 
| 17 novembre 1995
| Spacewatch
|-
| 26902 -
| 1995 YR
| 17 dicembre 1995
| N. Sato, T. Urata
|-
| 26903 -
| 
| 20 dicembre 1995
| R. H. McNaught
|-
| 26904 -
| 
| 25 dicembre 1995
| NEAT
|-
| 26905 -
| 
| 16 gennaio 1996
| T. Kobayashi
|-
| 26906 Rubidia
| 
| 22 gennaio 1996
| R. Weber
|-
| 26907 -
| 1996 EV
| 15 marzo 1996
| NEAT
|-
| 26908 Lebesgue
| 1996 GK
| 11 aprile 1996
| P. G. Comba
|-
| 26909 Lefschetz
| 
| 24 aprile 1996
| P. G. Comba
|-
| 26910 -
| 
| 20 aprile 1996
| E. W. Elst
|-
| 26911 -
| 
| 13 maggio 1996
| NEAT
|-
| 26912 -
| 
| 13 maggio 1996
| NEAT
|-
| 26913 -
| 
| 11 maggio 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26914 -
| 
| 20 maggio 1996
| A. Boattini, A. Di Clemente
|-
| 26915 -
| 
| 14 giugno 1996
| NEAT
|-
| 26916 -
| 
| 13 settembre 1996
| C. W. Hergenrother
|-
| 26917 Pianoro
| 
| 15 settembre 1996
| V. Goretti
|-
| 26918 -
| 
| 13 settembre 1996
| Spacewatch
|-
| 26919 Shoichimiyata
| 
| 3 settembre 1996
| T. Okuni
|-
| 26920 -
| 
| 11 ottobre 1996
| NEAT
|-
| 26921 Jensallit
| 
| 15 ottobre 1996
| G. Sallit
|-
| 26922 Samara
| 
| 8 ottobre 1996
| E. W. Elst
|-
| 26923 -
| 1996 YZ
| 20 dicembre 1996
| T. Kobayashi
|-
| 26924 Johnharvey
| 
| 30 dicembre 1996
| R. A. Tucker
|-
| 26925 -
| 
| 3 gennaio 1997
| T. Kobayashi
|-
| 26926 -
| 
| 2 gennaio 1997
| Spacewatch
|-
| 26927 -
| 
| 3 febbraio 1997
| NEAT
|-
| 26928 -
| 
| 6 febbraio 1997
| T. Kobayashi
|-
| 26929 -
| 
| 7 febbraio 1997
| Spacewatch
|-
| 26930 -
| 
| 12 febbraio 1997
| T. Kobayashi
|-
| 26931 -
| 
| 13 febbraio 1997
| T. Kobayashi
|-
| 26932 -
| 
| 4 marzo 1997
| T. Kobayashi
|-
| 26933 -
| 
| 2 marzo 1997
| Spacewatch
|-
| 26934 Jordancotler
| 
| 4 marzo 1997
| LINEAR
|-
| 26935 Vireday
| 
| 15 marzo 1997
| C. B. Luginbuhl
|-
| 26936 -
| 
| 12 marzo 1997
| E. W. Elst
|-
| 26937 Makimiyamoto
| 
| 31 marzo 1997
| A. Nakamura
|-
| 26938 Jackli
| 
| 31 marzo 1997
| LINEAR
|-
| 26939 Jiachengli
| 
| 31 marzo 1997
| LINEAR
|-
| 26940 Quintero
| 
| 2 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 26941 -
| 
| 3 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 26942 Nealkuhn
| 
| 3 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 26943 -
| 
| 3 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 26944 -
| 
| 6 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 26945 Sushko
| 
| 6 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 26946 Ziziyu
| 
| 6 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 26947 Angelawang
| 
| 6 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 26948 Annasato
| 
| 6 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 26949 -
| 
| 3 maggio 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26950 Legendre
| 
| 11 maggio 1997
| P. G. Comba
|-
| 26951 -
| 
| 3 maggio 1997
| E. W. Elst
|-
| 26952 -
| 
| 3 maggio 1997
| E. W. Elst
|-
| 26953 -
| 
| 29 maggio 1997
| Spacewatch
|-
| 26954 Skadiang
| 1997 MG
| 25 giugno 1997
| A. Boattini
|-
| 26955 Lie
| 
| 30 giugno 1997
| P. G. Comba
|-
| 26956 -
| 
| 28 giugno 1997
| LINEAR
|-
| 26957 -
| 
| 28 giugno 1997
| LINEAR
|-
| 26958 -
| 
| 28 giugno 1997
| LINEAR
|-
| 26959 -
| 
| 30 giugno 1997
| Spacewatch
|-
| 26960 Liouville
| 
| 8 luglio 1997
| P. G. Comba
|-
| 26961 -
| 
| 29 luglio 1997
| P. Antonini
|-
| 26962 -
| 
| 13 agosto 1997
| Kleť
|-
| 26963 Palorapavý
| 
| 13 agosto 1997
| P. Pravec
|-
| 26964 -
| 1997 RO
| 1 settembre 1997
| NEAT
|-
| 26965 -
| 
| 3 settembre 1997
| À. López, R. Pacheco
|-
| 26966 -
| 
| 4 settembre 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26967 -
| 
| 4 settembre 1997
| T. Kagawa, T. Urata
|-
| 26968 -
| 
| 10 settembre 1997
| W. Bickel
|-
| 26969 Biver
| 1997 SE
| 20 settembre 1997
| M. Tichý, J. Tichá
|-
| 26970 Eliáš
| 
| 23 settembre 1997
| P. Pravec
|-
| 26971 Sezimovo Ústí
| 
| 25 settembre 1997
| M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 26972 -
| 
| 21 settembre 1997
| S. P. Laurie
|-
| 26973 Lála
| 
| 29 settembre 1997
| P. Pravec, M. Wolf
|-
| 26974 -
| 
| 8 ottobre 1997
| T. Kagawa, T. Urata
|-
| 26975 -
| 
| 8 ottobre 1997
| N. Kawasato
|-
| 26976 -
| 
| 11 ottobre 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26977 -
| 
| 26 ottobre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 26978 -
| 
| 20 ottobre 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26979 -
| 
| 29 ottobre 1997
| P. Antonini
|-
| 26980 -
| 
| 29 ottobre 1997
| F. B. Zoltowski
|-
| 26981 -
| 
| 25 ottobre 1997
| S. P. Laurie
|-
| 26982 -
| 
| 25 ottobre 1997
| M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 26983 -
| 1997 VA
| 1 novembre 1997
| F. B. Zoltowski
|-
| 26984 Fernand-Roland
| 1997 VV
| 1 novembre 1997
| C. Demeautis, D. Matter
|-
| 26985 -
| 
| 6 novembre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 26986 Čáslavská
| 
| 4 novembre 1997
| L. Šarounová
|-
| 26987 -
| 
| 21 novembre 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26988 -
| 
| 23 novembre 1997
| Spacewatch
|-
| 26989 -
| 
| 19 novembre 1997
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 26990 Culbertson
| 
| 23 novembre 1997
| N. Sato
|-
| 26991 -
| 
| 29 novembre 1997
| LINEAR
|-
| 26992 -
| 
| 26 novembre 1997
| LINEAR
|-
| 26993 Littlewood
| 
| 3 dicembre 1997
| P. G. Comba
|-
| 26994 -
| 
| 2 dicembre 1997
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 26995 -
| 
| 5 dicembre 1997
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 26996 -
| 
| 16 dicembre 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26997 -
| 
| 25 dicembre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 26998 Iriso
| 
| 25 dicembre 1997
| Naoto Sato
|-
| 26999 -
| 
| 28 gennaio 1998
| NEAT
|-
| 27000 -
| 
| 22 gennaio 1998
| LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0026001